Ēriks Jēkabsons – łotewski historyk
 Ēriks Jēkabsons – łotewski polityk